Lamphun (ciutat)
 Província de Lamphun
 Principat de Lamphun